Czerwona Skałka – wzniesienie w grzbiecie Szerokiej Jaworzyńskiej w Tatrach Wysokich
 Czerwona Skałka (Skała Sfinks, Kornajowska Skała) – skała w rezerwacie przyrody Biała Woda w Małych Pieninach
 Czerwona Skałka – skała na Przysłopie Miętusim
 Czerwona Skałka Murańska – najwyższy punkt grzbietu Rogowej w Tatrach Bielskich